Warburton peut faire référence à :

Toponyme 

 Warburton, en Afrique du Sud
 Warburton, en Angleterre
 Warburton (Victoria), en Australie
 Warburton (Australie-occidentale), en Australie
 Warburton, petite ville au Pakistan

Patronyme 

 Alexander Bannerman Warburton (1852-1929), homme politique canadien
 Choppy Warburton (James Edward Warburton), athlète cycliste anglais du 
 Eliot Warburton (1810-1852), écrivain voyageur britannique d'Irlande 
 Fred Warburton (1880-1948), footballeur et entraîneur anglais
 Harry Warburton, bobeur suisse
 John Warburton, officier d'armes notoire pour la perte de manuscrits littéraires
 Patrick Warburton, acteur américain
 Ralph Warburton (1924-2021), joueur professionnel américain de hockey sur glace
 Sir Robert Warburton, un soldat anglo-indienan
 Sam Warburton, joueur de rugby à XV gallois
 William Warburton (1698-1779), évêque anglican

Autres 
 Warburton, une rivière d'Australie
 Warburtons, boulangerie établie en 1876
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités